Luc Barnier (1954–2012) – editore francese
 Michel Barnier (1951) – politico francese
 Romain Barnier (1976) – nuotatore francese